Jesuitenkloster steht für:

ein Kloster des Jesuitenordens

Jesuitenkloster (Düren)
Ehemaliges Jesuitenkloster (Düsseldorf)
Ehemaliges Jesuitenkloster Hadamar
Jesuitenkloster Landshut
Jesuitenkloster Xanten